Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек (до 16 лет) в Дивизионе «В»  проходил в румынском Араде. Победитель и финалист турнира, сборная Германии и Англии соответственно, получили право в следующем году выступить в Дивизионе «А» и побороться за звание Чемпиона Европы.

Первый этап

Группа A

Группа В 
Сборная Белоруссия отказалась от участия в турнире.

Группа С

Группа D

Группа G (за 13 — 15-е места)

Второй этап 
Учитываются результаты встреч команд на первом этапе в своих группах (отмечены пунктиром)

Группа Е

Группа F

Игры за 9 −12-е места

Игры Плей-офф

Игры за 5-8-е места

ФИНАЛ

Итоговое положение 
 1.  Германия — попадание в «Дивизион А»
 2.  Англия — попадание в «Дивизион А»
 3.  Латвия
 4.  Болгария
 5.  Литва
 6.  Украина
 7.  Португалия
 8.  Румыния
 9.  Словения
 10.  Эстония
 11.  Дания
 12.  Швейцария
 13.  Израиль
 14.  Люксембург
 15.  Ирландия

Ссылки 
Статистика чемпионата Европы — дивизион В

2011
2011 год в баскетболе